Kína a Pekingben megrendezett 2008. évi nyári olimpiai játékok házigazda nemzeteként vett részt a versenyeken. Az országot az olimpián 34 sportágban 600 sportoló képviselte, akik összesen 100 érmet szereztek.

Mint rendező nemzet, Kína automatikus részvételi jogot szerzett minden sportágban. 51 megszerzett aranyéremmel sportolói az éremtáblázat élén végeztek, egyszersmind ez volt az ország eddigi legeredményesebb olimpiája. Ezzel a szerepléssel 2009-ben elnyerték a Laureus-díjat, mint az év csapata. Három sportoló, a kosárlabdázó , a műugró  és a sportlövő  számára a hazai rendezésű olimpia már a negyedik volt a sorban, mindannyian 1996-ban szerepeltek először.

Érmesek

Asztalitenisz

Férfi

Csapat 

 
 Ma Lin
 
A csoport

Elődöntő

Döntő

Női

Csapat 

 
 
 
A csoport

Elődöntő

Döntő

Atlétika 

Férfi

Női

* - egy másik versenyzővel azonos időt/eredményt ért el
** - három másik versenyzővel azonos eredményt ért el

Baseball 

 Kor: 2008. augusztus 13-i kora

Eredmények 

Csoportkör

Birkózás

Férfi 
Kötöttfogású

Szabadfogású

Női 
Szabadfogású

Cselgáncs 

Férfi

Női

* – A női félnehézsúly döntőjében bírói döntéssel győzött a kínai versenyző.

Evezés 

Férfi

Női

Gyeplabda

Férfi

Eredmények 

Csoportkör
A csoport

Helyosztó a 11. helyért

Női

Eredmények 

Csoportkör
A csoport

Elődöntő

Döntő

Íjászat 

Férfi

Női

* - egy másik versenyzővel azonos eredményt ért el
** - három másik versenyzővel azonos eredményt ért el

Kajak-kenu

Síkvízi 

Férfi

Női

Szlalom 

Férfi

Női

Kerékpározás

BMX

Hegyi-kerékpározás

Országúti kerékpározás 

Férfi

Női

Pálya-kerékpározás 

Sprintversenyek

Keirin

Pontversenyek

Kézilabda

Férfi 

]

|}
| valign="top" |
 Vezetőedző
 

Jelmagyarázat
 Kor 2008. augusztus 9-i kora
 Pozíciók
-K: Kapus 
-I: Irányító 
-B: Beálló 
-BSZ: Balszélső 
-JSZ: Jobbszélső 
-BÁ: Balátlövő 
-JÁ: Jobbátlövő 
|}

Eredmények 

Csoportkör
A csoport

Női 

|}
| valign="top" |
 Vezetőedző
 

Jelmagyarázat
 Kor a játékos életkora 2008. augusztus 9-én
 Pozíciók
-K: Kapus 
-I: Irányító 
-B: Beálló 
-BSZ: Balszélső 
-JSZ: Jobbszélső 
-BÁ: Balátlövő 
-JÁ: Jobbátlövő 
|}

Eredmények 

Csoportkör
A csoport

Negyeddöntő

Az 5–8. helyért

Az 5. helyért

Kosárlabda

Férfi 

|}
| valign="top" |
 Vezetőedző
 
 Segédedzők
 

 Jelmagyarázat
 (C) Csapatkapitány
 Kor 2008. augusztus 10-i kora
|}

Eredmények 

Csoportkör
B csoport

Negyeddöntő

Női 

|}
| valign="top" |
 Vezetőedző
 
 Segédedzők
 

Jelmagyarázat
 (C) Csapatkapitány
 Kor 2008. augusztus 9-i kora
|}

Eredmények 

Csoportkör
B csoport

Negyeddöntő

Elődöntő

Bronzmérkőzés

Labdarúgás

Férfi 

 Kor: 2008. augusztus 7-i kora

Eredmények 
C csoport

Női 

 Kor: 2008. augusztus 6-i kora

Eredmények 
E csoport

Negyeddöntő

Lovaglás 

Díjlovaglás

Díjugratás

Lovastusa

Műugrás 

Férfi

Női

Ökölvívás 

WO - ellenfél nélkül
RSC - a játékvezető megállította a mérkőzést

Öttusa 

* - egy másik versenyzővel azonos eredményt ért el
** - két másik versenyzővel azonos eredményt ért el

Röplabda

Férfi 

 Kor: 2008. augusztus 10-i kora

Eredmények 

Csoportkör
A csoport

Negyeddöntő

Női 

 Kor: 2008. augusztus 9-i kora

Eredmények 

Csoportkör
A csoport

Negyeddöntő

Elődöntő

Bronzmérkőzés

Strandröplabda

Férfi

Női

Softball

Eredmények 

Csoportkör

Sportlövészet 

Férfi

Női

Súlyemelés 

Férfi

Női

* - egy másik versenyzővel azonos eredményt ért el

Szinkronúszás 

* - egy másik párossal azonos eredményt értek el

Taekwondo 

Férfi

Női

* - egy fejre mért ütést nem ítéltek meg ellenfelének, mely ítéletet utólag, videóról visszanézve módosítottak

Tenisz 

Férfi

Női

Tollaslabda

Torna 

Férfi

Női

Ritmikus gimnasztika 

* - egy másik versenyzővel azonos eredményt ért el

Trambulin

Triatlon 

* - egy másik versenyzővel azonos időt ért el

Úszás 

Férfi

Női

* - egy másik versenyzővel azonos időt ért el

Vitorlázás 

Férfi

Női

Nyílt

É - éremfutam

Vívás 

Férfi

Női

Vízilabda

Férfi 

 Kor: 2008. augusztus 10-i kora

Eredmények 

Csoportkör
B csoport

A 10 közé jutásért

A 11. helyért

Női 

 Kor: 2008. augusztus 11-i kora

Eredmények 

Csoportkör
A csoport

Az elődöntőbe jutásért

Az 5. helyért

Jegyzetek

Források 

Kina
N2008